Meidner är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Else Meidnerr (1901–1987), tysk målare och grafiker
 Ludwig Meidner (1884–1966), tysk expressionistisk målare, poet och grafiker
 Rudolf Meidner (1914–2005), tysk-svensk ekonom

Se även
 Rehn–Meidner-modellen, plan för ekonomisk politik
 Rudolf Meidner-priset, forskningspris

 Majdan
 Meitner
 Mauthner
 Mautner

Judiska efternamn
Jiddisch-efternamn
Tyska efternamn